La Place Henri-IV peut faire référence à :
 Place Henri-IV de La Flèche ;
 Place Henri-IV de Meaux ;
 Place Henri-IV de Rouen ;
 Place Henri-IV de Saint-Quentin ;
 Place Henri-IV de Suresnes ;
 Place Henri-IV de Vannes.